Ana González puede referirse a:

 Ana González Olea (1915-2008), actriz chilena.
Ana González Rodríguez:
 Ana González Rodríguez, (Ana Locking, Toledo, 26 de agosto de 1970), diseñadora, artista y fotógrafa española.
 Ana González Rodríguez (Oviedo, 14 de mayo de 1963), profesora y política española.
 Ana Patricia González (1987-), ganadora del concurso Nuestra belleza latina 2010.
 Ana González de Recabarren, activista de derechos humanos chilena.
 Ana González Abreu, empresaria de la industria musical venezolana.